Энсина-де-Сан-Сильвестре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,76 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки